Лайтяу — вьетнамский топоним.

 Лайтяу — город в провинции Лайтяу, Вьетнам.
 Лайтяу (провинция) — провинция на севере Вьетнама.